Ла́йош Бе́ллели (; ) — венгерский и катарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Венгрии семи  (лучший результат — десятое место в ). Шестикратный . В составе мужской сборной Катара участник  (заняли тринадцатое место).

С 2016 занимается тренерской работой в Катаре, изредка выступая и как кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014).
 Кёрлингист года в Венгрии (мужчина): 2010.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Magyar Curling Szövetség » Lajos már tud “curling-arabul” (аудиоинтервью Лайоша Беллели о том, как он тренирует кёрлингистов Катара, создавая «арабский кёрлинг»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу
Кёрлингисты Катара
Тренеры по кёрлингу Венгрии